Бомпья́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
  (1923—2013) — итальянский хирург, гинеколог и политик.
  (1852—1930) — итальянский художник.
 Бомпьяни, Валентино (1898—1992) — итальянский книгоиздатель, писатель и драматург.
  (1848—1927) — итальянская художница.
  (1821—1908) — итальянский художник и скульптор.
  (1889—1975) — итальянский математик.

См. также 
  — итальянское книжное издательство.